Naxos kan syfta på:
 Naxos – en ö i Grekland
 Dimos Naxos and Lesser Cyclades – en kommun på ön
 Naxos (ort) – en ort på ön
 Naxos (Sicilien) –  en forngrekisk stad på Sicilien
 Naxos (skivbolag) – ett skivbolag med dotterbolag i Sverige
 Hertigdömet Naxos – historiskt rike i nuvarande Grekland